Fattoria, struttura agraria
Fattoria, struttura di origine medievale anseatica adibita al commercio; a partire dall'età delle scoperte il termine venne utilizzato per designare le basi commerciali stabilite dalle potenze coloniali in Africa, in Asia e nelle Americhe
Fattoria, località italiana frazione del comune di Ponte Buggianese
La fattoria, dipinto di Joan Miró
La Fattoria, versione italiana del reality show basato sul format svedese Farmen